Drottning Gunhild kan syfta på:

Gunhild (svensk drottning)
Gunhild Anundsdotter, gift med Sven Estridsson
Gunhild, möjligen identisk med Swiatoslawa av Polen eller Sigrid Storråda
Gunhild, gift med Erik Blodyx
Gunhild av Danmark, gift med kejsar Henrik III